DAF, Daf eller Daf‘ kan syfta på:

 DAF – en nederländsk lastbilstillverkare och tidigare personbilstillverkare
 DAF –  en Incoterm, se Delivered At Frontier
 DAF – en arbetsorganisation i Nazityskland, se Deutsche Arbeitsfront
 DAF – ett amerikanskt departement Department of the Air Force, se USA:s flygvapendepartement
 DAF-CUPEN – en bandyturnering för klubblag
 DAF (musikgrupp) – en spansk musikgrupp
 D.A.F. – en tysk electropunk-grupp som bildades år 1978, se Deutsch-Amerikanische Freundschaft
 Daf (musikinstrument) – ett musikinstrument
 Leyland DAF Cup – en fotbolltunering 1989–1991, se EFL Trophy
 Studentbladet-Daf –  en svenskspråkig studenttidning i Finland, se Studentbladet

Geografi
 Daf‘ – ett oljefält i Libyen
 Daf‘ Sawfajjīn – en saltöken i Libyen

Personer
 Omar Daf (1977–), en före detta fotbollsspelare från Senegal